Wali kan syfta på:

 Wali – gud i nordisk mytologi, se Vale
 Wali (lag) – overseende av någon/något 
 Kelurahan Wali, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, Indonesien
 Vali, särskild position i den islamiska världen